Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1999 — 8-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 1 по 12 сентября 1999 года в городе Падуя (Италия).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 2000 в Сиднее. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата (впервые в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 8:7 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 3:3). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Бельгии со счётом 7:2.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Игры за 5-8 места

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1999
Сентябрь 1999 года
Спорт в Италии в 1999 году
1999 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Италии
Чемпионаты Европы в Италии
Хоккей на траве
Спортивные соревнования в области Венеция
Спорт в Падуе